Back from the Dead е пети студиен албум на американската дет метъл група Obituary. Последен албум на групата преди да се разпадне от 1997 г. до 2003 г. Някои копия на албума съдържат допълнително CD с клипове, концертни снимки и анимация.

Състав 
 Джон Тарди – вокали
 Доналд Тарди – барабани
 Алън Уест – китара
 Тревор Перес – китара
 Франк Уоткинс – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Обичуъри
Музикални албуми от 1997 година